Wapen van Noord-Macedonië, het wapen van Noord-Macedonië.
Het symbool van Grieks-Macedonië, zie Zon van Vergina.